Lars Larsen (1948-2019) var en dansk erhvervsdrivende og stifter af JYSK (tidl. Jysk Sengetøjslager).

Lars Larsen kan også referere til flere andre personer:
 Lars Larsen (skibsbygger) (1758-1844] – dansk skibsbygger og værftsejer
 Lars Larsen (møbelfabrikant) (1821-1902) – dansk møbelfabrikant
 Lars Larsen Bakkegård (1832-1917) – dansk landmand og sognefoged
 Lars Peter Larsen (1862-1940) – dansk teolog og missionær
 Lars Larsen-Ledet (1881-1958) – dansk journalist, politiker og afholdsmand
 Lars Hansen Larsen (1890-1970) – dansk agronom og professor
 Lars Larsen (fodboldspiller, født 1951) – dansk fodboldspiller
 Lars Larsen (fodboldspiller, født 1970) – dansk fodboldspiller
 Lars Larsen (fodboldspiller, født 1978) – dansk fodboldspiller
 Lars Bay Larsen (født 1953) – dansk jurist og dommer